Jari Haapamäki (né le  à Hämeenlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987 || HPK || I-divisioona
|| 30 || 2 || 1 || 3 || 34 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1987-1988 || HPK U20 || Jr. A SM-sarja
|| 16 || 5 || 8 || 13 || 48 || || || || ||
|-
| HPK || I-divisioona
|| 42 || 1 || 4 || 5 || 34 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Jokipojat Joensuu || I-divisioona
|| 27 || 2 || 8 || 10 || 41 || 5 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 1989-1990 || HPK || SM-liiga
|| 42 || 5 || 3 || 8 || 62 || || || || ||
|-
| 1990-1991 || HPK || SM-liiga
|| 37 || 1 || 10 || 11 || 60 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1991-1992 || HPK || SM-liiga
|| 16 || 3 || 3 || 6 || 28 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || HPK || SM-liiga
|| 37 || 2 || 9 || 11 || 60 || 12 || 0 || 2 || 2 || 14
|-
| 1993-1994 || HPK || SM-liiga
|| 36 || 1 || 4 || 5 || 60 || || || || ||
|-
| 1994-1995 || HPK || SM-liiga
|| 36 || 2 || 8 || 10 || 73 || || || || ||
|-
| 1995-1996 || HPK || I-divisioona
|| 18 || 0 || 1 || 1 || 39 || || || || ||
|-
| 1996-1997 || Wiener EV || ÖEL
|| 29 || 5 || 14 || 19 || 53 || || || || ||
|-
| 1996-1997 || ZSC Lions || LNA
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1997-1998 || Graz 99ers || ÖEL
|| 16 || 1 || 5 || 6 || 22 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 39 || 6 || 13 || 19 || 231 || || || || ||  
|-
| 1999-2000 || Ahmat Hyvinkää || I-divisioona
|| 8 || 1 || 4 || 4 || 57 || || || || ||

Références 

Naissance en février 1968
Naissance à Hämeenlinna
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du ZSC Lions
Joueur du Graz 99ers
Défenseur de hockey sur glace